Монах може да се отнася за:

 Монах, член на религиозна общност водещ аскетичен начин на живот
 Папагал монах – южноамерикански папагал, отглеждан и като домашен любимец
 Тюлени монаси – род тюлени със следните видове:
 Средиземноморски тюлен монах
 Хавайски тюлен монах
 Карибски тюлен монах